Tre panfili reali britannici hanno portato il nome di HMY Victoria and Albert:

HMY Victoria and Albert (1843) – varato nel 1843, rinominato Osborne nel 1855 e radiato nel 1868
HMY Victoria and Albert (1855) – varato nel 1855 e radiato nel 1904
HMY Victoria and Albert (1899) – varato nel 1899 e radiato nel 1939